Коммунары — топоним:

 Коммунары — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Коммунары — железнодорожная станция в Белоруссии, на линии Кричев — Унеча.
 Коммунары — село в Красногвардейском районе Крыма.

См. также 
 Коммунар
 Коммунарский район
 Коммунарское движение
 Коммунарское сельское поселение